Florence Gambogi Alvarenga nasceu na cidade de Campo Belo, Minas Gerais. Foi a terceira colocada no Miss Brasil 1973. É a terceira mulher de Minas a ostentar o título de Miss Brasil Mundo. O concurso foi realizado em Brasília, DF.

No concurso de Miss Mundo, foi uma das semifinalistas. Pela terceira vez desde o início da década de 1970 uma brasileira se classificou para semifinal do concurso, que nesse ano ocorreu em Londres, Reino Unido.

Misses do Brasil
Naturais de Campo Belo